Světová skupina Fed Cupu 1997 představovala nejvyšší úroveň soutěže – elitní osmičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz 35. ročníku. Probíhala od března do října 1997. Semifinalisté si zajistili účast v příštím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, podstoupily baráž o udržení v nejvyšší skupině.

Obhájcem titulu byl tým Spojených států, který vypadl ve čtvrtfinále s Nizozemskem. Historicky první titul v soutěži si připsaly Francouzky po finálové výhře nad nizozemským družstvem.

Účastníci

Pavouk

1. kolo

Spojené státy americké vs. Nizozemsko

Česko vs. Německo

Francie vs. Japonsko

Belgie vs. Španělsko

Semifinále

Česko vs. Nizozemsko

Francie vs. Belgie

Finále

Nizozemsko vs. Francie

Vítěz

Reference 

Světová skupina 1997